Inkognito kan syfta på:

 Inkognito (musikalbum) – ett studioalbum av Kjell Höglund från 1995
 Inkognito (TV-serie) – en svensk TV-serie från 2013
 Ett ödesdigert inkognito – en svensk stumfilm från 1920
 Inkognito (film) – en film från 1937

Se även 
 Incognito – flera betydelser